Мухаммад V: Мухаммад V аль-Гани (1338—1391) — эмир Гранады (1354—1359 и 1362—1391) из династии Насридов.
 Мухаммед V (1909—1961) — султан (1927—53, 1955—1957), король (1957—1961) Марокко.
 Мухаммад V Фарис Петра (род. 1969) — султан Келантана (с 2010 года), король Малайзии (2016—2019).

См. также 
 Мехмед V